Metelin (powiat Hrubieszowski), een plaats in het Poolse district Hrubieszowski, woiwodschap Lublin
 Metelin (powiat Kraśnicki), een plaats in het Poolse district Kraśnicki, woiwodschap Lublin